Ла Рејна има више значења:

 Ла Рејна
 Ла Рејна (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Рејна (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Рејна, Алберто Ибара Моралес (Монклова), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Рејна (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Рејна, Лас Лоурдес (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Рејна (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Рејна (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Рејна (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Рејна (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Рејна (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику